Le Port is de naam van 2 Franse gemeenten:
 Le Port (Ariège)
 Le Port (Réunion)